Cupa Davis 2000 a fost cea de-a 89-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 8 decembrie - 10 decembrie și a fost câștigată de Spania care a obținut primul titlu al său.

Cupa Mondială 2000

Rezultate

Vezi și
Cupa Davis

2000
Cupa Davis